Гирираджа, также Гирирадж — многозначный санскритский термин.

 Гирираджа — одно из названий священного в индуизме холма Говардханы.
 Гирирадж — индийское имя.
 Гирираджа Кави — индийский композитор XVIII века.
 Гирираджа Свами (род. 1947) — кришнаитский гуру.